Smolnik je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Smolnik, Ruše
 Smolnik, Dobrova-Polhov Gradec

gorski vrh:
Smolnik v Karavankah

naselja v Sloveniji